Dominikana
 Pedernales – miasto na Dominikanie
 Pedernales – prowincja na Dominikanie
 Ekwador
 Pedernales – miasto w Ekwadorze
 Pedernales – kanton w prowincji Manabí

 Hiszpania
 Pedernales - miejscowość w Hiszpanii w regionie Kraju Basków w prowincji Vizcaya

 Wenezuela
 Pedernales – miasto w Wenezueli